

Toponyme 
Borovac est un toponyme qui peut désigner :

Borovac, un village situé dans la municipalité de Banovići, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Borovac, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Borovac, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Borovac, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;

Borovac, une localité située dans la municipalité de Novska, comitat de Sisak-Moslavina ;

Borovac, un village situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Borovac, un village situé dans la municipalité de  Medveđa, district de Jablanica ;
Borovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.

Patronyme 
Borovac est un patronyme porté notamment par :
 Semiha Borovac (1955-), femme politique bosnienne.

Patronyme bosniaque
Toponyme